Existem várias plantas a receber o nome de patchuli (ou patchouli) na língua portuguesa (embora o termo se refira, com mais propriedade às duas primeiras):
Patchouli - Pogostemon cablin;
Patchouli de Java - Pogostemon heyneanus;
Patchouli - Cymbopogon citratus;
Patchuli - ou vetiver (Vetiveria zizanioides);
"Patchouly/Já rockas à Toa" - single da banda portuguesa Grupo de Baile.

Desambiguação